Hoyland bezeichnet:
 Hoyland (Barnsley), Stadt in South Yorkshire, England

Hoyland ist der Familienname folgender Personen:

 Ernie Hoyland (1914–1986), englischer Fußballspieler
 Fred Hoyland (1897–1971), englischer Fußballspieler
 George Hoyland (fl. 1903–1905), englischer Fußballspieler
 Jamie Hoyland (* 1966), englischer Fußballspieler
 John Hoyland (1934–2011), britischer Maler und Grafiker
 Robert G. Hoyland (* 1966), Historiker und Orientalist
 Tommy Hoyland (* 1932), englischer Fußballspieler
 Vic Hoyland (* 1945), britischer Komponist
 Walter Hoyland (1901–1985), englischer Fußballspieler